Het Nederlands Kampioenschap Allround schaatsen 1966 werd in het weekend van 26 en 27 december 1965 gehouden in het IJsselstadion in Deventer. Kampioenen werden Carry Geijssen en Kees Verkerk.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd </small>

1966
Langebaanschaatsen in 1966
Schaatsen in Overijssel
Sportevenement in Deventer